Morro Castle je lahko:

 SS Morro Castle - potniška ladja
 Morro Castle, Kuba - trdnjava v Havani, na Kubi